Sông Thao (Đồng Nai), een xã in district Trảng Bom, provincie Đồng Nai.
 Sông Thao (Phú Thọ), een thị trấn in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.